Grenzpreis steht für:

 Grenzpreis (Wirtschaft)
 Grenzpreis (Strom): Sonderkunden-Strompreis, ab dem eine Konzessionsabgabe erhoben werden muss.
 Grenzpreis (Gas)

Siehe auch:
 Grenzpreisstrategie